Сиэтлский совет
 Автономная зона Капитолийского холма